Ship Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Ship Island (Idaho)
 Ship Island (Hancock County, Maine)
 Ship Island (Piscataquis County, Maine)
 Ship Island (Harrison County, Mississippi)
 Ship Island (Tunica County, Mississippi)
 Ship Island (New Hampshire)
 Ship Island (New York)

in Kanada:
 Ship Island (Neufundland und Labrador)